Sapieha-Palast steht für:

 Sapieha-Palast (Lwiw)
 Sapieha-Palast (Warschau)